Burny Mattinson : scénariste, réalisateur et producteur américain
 Fernandes/burny
 Jean-Pierre Burny (né en 1944), kayakiste belge